Bartók Béla (1855–1888) mezőgazdász, szakíró, iskolaigazgató
 Bartók Béla (1881–1945) zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, nemzetgyűlési képviselő, főiskolai tanár
 Bartók Béla (1910–1994) általános mérnök, geodéta, MÁV-főmérnök, író, a Magyarországi Unitárius Egyház főgondnoka
 Bartók Béla (1967) történész, főiskolai docens
 Bartók Béla politikus (Fidesz)